János Kádár (1912–1989) – sekretarz generalny KC Węgierskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej, sprawujący władzę na Węgrzech w latach 1956-1988.
 Flóra Kádár (1928–2003) – węgierska aktorka filmowa i teatralna.
 Tamás Kádár (1990–) – węgierski piłkarz występujący na pozycji obrońcy w polskim klubie Lech Poznań oraz w reprezentacji Węgier.